Gimmel bezeichnet:
 eine andere Schreibweise für den hebräischen Buchstaben Gimel
 einen Ortsteil der Stadt Schmölln, Landkreis Altenburger Land, Thüringen, siehe Gimmel (Schmölln)
 den früheren Namen des Ortes im Landkreis Oels, jetzt Jemielna in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien
 den früheren Namen des Ortes im Landkreis Guhrau, jetzt Jemielno in der polnischen Woiwodschaft Niederschlesien

Gimmel ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Gimmel (1889–1960), deutscher Kletterer und Bergsteiger

Siehe auch:
 Gimel

ru:Гиммель (значения)